Tianjin poate semnifica:
 Tianjin, unul dintre cele patru municipii ale Republicii Populare Chineze;
 Tianjin (astronomie chineză), un asterism din astronomia chineză.